Lancashire League var en regional engelsk fodboldliga, som eksisterede i 14 sæsoner fra 1889–90 til 1902–03. I seks tilfælde blev hold fra ligaen valgt ind i The Football League: Liverpool FC, Bury FC, New Brighton Tower FC, Stockport County FC og Blackpool FC (to gange).

Se også 
 Lancashire League (1939-)

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League 

Fodbold i England
Etableret i 1889
Ophørt i 1903
Lancashire League